A Женская футбольная лига/Суперлига, röviden Szuperliga Oroszország női labdarúgásának legfelsőbb osztályú bajnoksága, melyet 1992-ben hoztak létre.

Története 
A volt Szovjetunió területén 1989-ben a Szakszervezetek Labdarúgó-Szövetsége indította el első alkalommal a szovjet női labdarúgó-bajnokságot. A rendezvény lebonyolítása után, már a kormány által támogatott ligában vehettek részt a klubok. 1992-ben a Szovjetunió felbomlását követően alakult meg az orosz bajnokság, melyet 15 csapat részvételével rendeztek meg.

A 2021–2022-es szezon résztvevői

Bajnokok 

Az alábbi táblázat az orosz női bajnokságok győzteseit tartalmazza.

Klubonként

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Pervij Gyivizion
Vtoroj Gyivizion
Orosz női labdarúgókupa
Orosz női labdarúgó-szuperkupa
Női UEFA-kupa
UEFA Női Bajnokok Ligája

Női labdarúgó-bajnokságok
Oroszország női labdarúgása